Lista de Barragens do rio Tietê:

 Barragem Edgard de Souza,em Santana do Parnaíba.
 Barragem de Pirapora do Bom Jesus, em Pirapora do Bom Jesus onde durante muitos anos ocorriam problemas devido aos detergentes não-bio-degradáveis: muitas reportagens forma feitas mostrando as espumas do detergente rolando pelas ruas, levadas pelo vento.
 Barragem de Rasgão, no município de Pirapora do Bom Jesus.
 Barragem Laras, próxima a Laranjal Paulista
 Barragem de Anhembi, próxima à cidade de Anhembi.
 Barragem de Barra Bonita, próxima à cidade de Barra Bonita
 Barragem Bariri, próxima à cidade de Bariri.
 Barragem Ibitinga, entre as localidades de Borborema e Iacanga.
 Barragem de Promissão, próxima às cidades de Promissão e Avanhandava
 Barragem de Nova Avanhandava, próxima as cidades de Buritama e Brejo Alegre. Tornou submersa as quedas d'águas do salto do macuco e do saldo do Avanhandava.
 Barragem Três Irmãos, município de Pereira Barreto - Permitiu o aproveitamento de parte da água do Tietê na usina de Ilha Solteira através do desvio pelo canal Pereira Barreto que interliga os lagos das duas barragens.
 Barragem da Penha, no município de São Paulo.

!
Barragens rio Tiete